Мирафлор има више значења:

 Мирафлор (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мирафлор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирафлор (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мирафлор (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мирафлор (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мирафлор (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику